Lichtenštejnská hrobka, také Liechtensteinská hrobka může být pohřebiště knížecího rodu Liechtensteinů 

 Lichtenštejnská hrobka (Vranov)
 Lichtenštejnská hrobka (Moravský Krumlov) z roku 1789, zbudován pro karlovskou linii
 Lichtenštejnská hrobka (Vaduz) z roku 1960